EJB steht für:

 Enterprise JavaBeans, standardisierte Komponenten in der Programmiersprache Java
 Evangelische Jugend in Bayern, der Jugendverband in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
 Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee, ehemals Pionierrepublik Wilhelm Pieck
 Johann Ernst Brabandt (auch: Ernst Braband und Varianten; 1624–1716), deutscher Münz-, Medaillen- und Stempelschneider sowie herzoglich braunschweig-lüneburgischer und kurhannoverscher Hofgoldschmied

EJB